Mondat (nyelvészet)
 Mondat (folyóirat)